Simon Montagu McBurney, attore, doppiatore, regista e scrittore britannico
Punto di McBurney
Charles McBurney

Persone 

Burney